FC Zwaneven is een Belgische voetbalclub uit Zwaneven, een gehucht van Oud-Turnhout. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7719 en heeft blauw-wit als kleuren. De club sloot bij de voetbalbond aan in 1971, maar speelt sinds al heel zijn bestaan in de provinciale reeksen.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Zwaneven, FC
Sport in Oud-Turnhout
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)